Alamanda, abadessa de Bell-lloc, abadessa de Sant Bartomeu de Bell-lloc entre 1262 i 1285 
 Alamanda de Bianya, abadessa de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona de 1338 a 1344 
 Alamanda d'Entença, diversos personatges
 Alamanda de Masdovelles, abadessa (?-1305) del Santuari de la Serra a Montblanc
 Alamanda de Vilafreser, primera abadessa del Convent de Santa Clara de Manresa de 1326 a 1350
 Alamanda de Castelnau, trobairitz del segle XII
 Alamanda de Montclús, noble catalana del